Edenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Edenhofer (1820–1896), deutscher Musiker und Komponist
 Julia Edenhofer (1946–2018), deutsche Hörfunkmoderatorin und Buchautorin
 Ludwig Edenhofer (1828–1895), deutscher Orgelbauer
 Ludwig Edenhofer junior (1861–1940), Orgelbauer und Cellist
 Ottmar Edenhofer (* 1961), deutscher Ökonom und Klimaforscher
 Wolfgang Edenhofer (1940–2011), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Hummel & Edenhofer
 Edenhof
 Edenhofen